Джон Руитер Джордаан ( Машишинг —) южноафриканский дипломат.

Биография 
 1943, 1944 и 1945 он был делегатом на конференциях Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций.
 С 25 апреля 1945 года по 26 июня 1945 года он был делегатом на Конференции Организации Объединенных Наций по созданию международной организации.
 1946 oн был делегатом на Парижской мирной конференции.
 С  по  год он был заместителем постоянного представителя следующей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в , Флашинг-Медоус — Корона-парк, Штаб-квартира ООН (Нью-Йорк) для Союза Южной Африки.
 В 1956 году он был поверенным в делах Высокой комиссии Южной Африки в Лондоне.
 Из 7 ноября 1956 г. по 9 января 1959 года он был Верховный комиссар (Commonwealth) в Оттаве.
 С 9 января 1959 года по 1960 год он был послом в Брюсселе.
 7 января 1961 года он был назначен послом в Париж, где он был аккредитован на 27 января 1961 по 27 августа 1964-ом
 С 27 августа 1964 по 1966 год он был государственным секретарем в министерстве иностранных дел в Претории.

Примечания 

Родившиеся в провинции Мпумаланга
Постоянные представители ЮАР при ООН
Послы ЮАР во Франции